Spanien blev først et samlet kongerige omkring år 1479. Før den tid bestod  landet af to riger, Castilien og Aragonien. Aragonien havde også besidelser i Italien, Sicilien og Sardinien. Områderne samledes i en personalunion da regenterne, dronning Isabella 1. af Castilien og kong Ferdinand 2. af Aragonien giftede sig med hinanden.

Huset Trastámara (1479–1555)

Huset Habsburg (1516–1700) 
Hovedartikel: Habsburg-Spanien

Huset Bourbon (1700–1808)

Huset Bonaparte (1808–1813)

Huset Bourbon (1813–1868)

Huset Savoyen (1870–1873)

Spanske Republik (1873–1874)

Kongeriget Spanien (1874–1931)

Huset Bourbon (1874–1931) 
Hovedartikel: Restorationen

Spanske Republik (1931–1939)

Spanske Stat (1936–1975)

Kongeriget Spanien (1975–)

Huset Bourbon (1975–)

Stamtræ 
Spanske regenter angivet med fed. Andre regenter, herunder franske og tysk-romerske angivet med kursiv.

Prætendenter 
 Ærkehertug Karl af Østrig var kandidat til den spanske trone i den Spanske Arvefølgekrig.
 Fra 1833 var der flere carlistiske prætendenter til Spaniens trone.
 I 1869 blev Leopold af Hohenzollern-Sigmaringen tilbudt tronen, men måtte trække sig tilbage under fransk pres.

Noter 

 
Lister over regenter
Slægter